La prenasalizzazione delle consonanti occlusive o delle fricative è un fenomeno fonetico che modifica una consonante facendola precedere da una consonante nasale e creando così una sola consonante fonologica.

Ripartizione 
La prenasalizzazione è particolarmente frequente nelle Lingue bantu, in quelle oceaniche, nelle lingue oto-mangue, come pure in certe famiglie linguistiche asiatiche, come quella delle Lingue hmong.

Caratteristiche 

 Nota: [ᵐb] è talvolta trascritto [m͡b] (con una legatura), [mb] (senza legatura) o [mˑb]. 

Il volow (Vanuatu) possiede una consonante labiovelare prenasalizzata ed arrotondata [ᵑᵐɡ͡bʷ].

Note

Bibliografia 

Fonetica
Naso